Шэкнести Джим (; ок.1851 — 1881) — лидер общины Хот-Крик индейского племени модоков. Командир модоков.

Шэкнести Джим родился примерно в 1851 году. Американцы исказили его имя, прозвав Шэкнести Джим, среди модоков он был известен как Человек-Левша. Принимал активное участие в сражениях Модокской войны, которая происходила на территории современных штатов Орегон и Калифорния с 1872 года по 1873 год. В войне также участвовали его братья — Джек и Фрэнк.

После поражения модоков на Драй-Лейк решил сдаться властям США. Позднее служил скаутом в армии США. По окончании Модокской кампании был отправлен на Индейскую Территорию.

Шэкнести Джим скончался от туберкулёза в 1881 году в резервации Куапо на северо-востоке Индейской Территории.

Литература

Ссылки 
 Modoc Tribe of Oklahoma

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1881 году
Модокская война
Вожди модоков
Участники Индейских войн
Умершие от туберкулёза